Lech – personaggio della mitologia slava
 Lech – nome proprio di persona polacco maschile
 Lech Poznań –  società calcistica polacca con sede nella città di Poznań
 Lech – fiume affluente del Danubio che scorre in Austria e Germania
 Lech o Lech am Arlberg – comune nel distretto di Bludenz (Vorarlberg)

Persone 
 Georges Lech (1954) – calciatore francese
 Grzegorz Lech (1983) – calciatore polacco